Olaszország
Vedano al Lambro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében
Vedano Olona, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében